Gonzalo Escobar puede referirse a:
 Gonzalo Daniel Escobar, futbolista argentino.
 Gonzalo Escobar, tenista ecuatoriano.